Konopken ist ein deutscher Ortsname:
 Konopken, 1938 bis 1945 Mühlengrund (Ostpr.), Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Konopki (Biała Piska), Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Konopken, historischer Name von Kowalcken, 1938 bis 1945 Beierswalde, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Kowalki (Gołdap), Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Groß Konopken, Klein Konopken